Пётр Михайлович Бицилли (13 сентября 1879 — 25 августа 1953) — русский и болгарский историк, литературовед и философ, профессор Новороссийского и Софийского университетов.

Биография 
Родился в Одессе 13 сентября 1879 года в дворянской семье.

В 1905 году окончил Новороссийский университет. Был оставлен в университете на кафедре всеобщей истории для подготовки к магистерскому званию, магистерский экзамен сдал в 1910 году. Был учеником профессора Е. Н. Щепкина. В ка­че­стве сти­пен­диа­та несколько лет работал в Германии, Италии и Франции.

В 1912 году в Петербургском университете защитил диссертацию на тему «Салимбене. Очерки итальянской культуры XIII века». После чего становится приват-доцентом, а потом и экстраординарным профессором Новороссийского университета. Преподавал историю Западной Европы на Одесских высших женских курсах.

В своих исследованиях Бицилли уделял особое внимание духовной и религиозной культуре, символике и иерархии средневекового человека.

В 1920 году эмигрировал в Сербию, преподавал в университете города Скопье. Годы, проведенные в Скопье — самый неисследованный период из жизни учёного. Единственные источники о нём опубликованы в книге Т. Н. Галчевой и И. В. Голубович «Понемногу приспособляюсь к „независящим обстоятельствам“. П. М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции» (София: Солнце, 2015).

В 1924 году П. М. Бицилли переехал в Болгарию, где был избран заведующим кафедрой новой и новейшей истории Софийского университета и свыше 23 лет возглавлял кафедру новой истории Западной Европы. В 1925 году опуб­ли­ко­вал в Праге ме­то­до­ло­гический труд «Очер­ки тео­рии ис­то­ри­че­ской нау­ки», в ко­то­ром обос­но­вал по­ло­же­ние о без­гра­нич­ном свое­об­ра­зии ис­то­рического бы­тия. В 1930 там же вы­шла книга П. М. Бицилли «Про­бле­ма рус­ско-ук­ра­ин­ских от­но­ше­ний в све­те ис­то­рии».

Был членом Русского академического союза вплоть до роспуска его отделения в Болгарии 9 сентября 1944 года. В 1946—1948 годах трижды с супругой подавал на советское гражданство, но каждый раз следовал немотивированный отказ. В конце 1948 года по истечении срока контракта с университетом профессор Бицилли как «буржуазный специалист» был уволен без права на пенсию. Умер 25 августа 1953 года и похоронен на Русском кладбище в Софии.

«Его труды по изучению средневековой культуры получают неизменно превосходную оценку в современной историографии отечественной медиевистике». Бицилли утверждал, что историческая наука в лучших своих образцах всегда была наукой, основанной на интуиции.

Произведения 
Автор фундаментальных трудов по культуре европейского Средневековья и Возрождения, культурологии и теории истории.

 Западное влияние на Руси и начальная летопись, 1914
 Падение Римской империи, 1919
 Элементы средневековой культуры, Часть 1, 2. 1919
 Введение в мировую историю. Белград (1923)
 Очерки теории исторической науки. Прага, 1925
 Этюды о русской поэзии. Прага, 1926
 Введение в изучение новой и новейшей истории. София, 1927. На болг. яз.;
 Два лика евразийства, 1927
 Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого, 1929
 Проблема русско-украинских отношений в свете истории. — Прага, 1930. — 38 с.
 Язык и народность // Труды V съезда русской академической организации за границей. Ч. I. София, 1932
 Место Ренессанса в истории культуры, 1934
 К вопросу о характере русского языкового и литературного развития в новое время. София, 1936
 Путешествие в Арзрум, «Белградский Пушкинский сборник», Белград, изд. Русского Пушкинского Комитета в Югославии, 1937.
 Осн. вехи в ист. развитии Европы. София, 1940. На болг. яз.;
 Творчество Чехова: Опыт стилистического анализа. София, 1942;
 Пушкин и чистая поэзия. София, 1945;
 К вопросу о внутр. форме романа Достоевского. София, 1946;
 История России от нач. XIX в. до второй революции (1917 г.). София, 1947. На болг. яз.;
 Проблема человека у Гоголя. София, 1948.
 «Восток» и «Запад» в истории Старого Света // Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. М., 1996
 У истоков русской общественной мысли. Варна: LiterNet, 2005
 «Св. Франциск Ассизский и проблемы Ренессанса»

Примечания

Литература 
 П. М. Б. Некролог // Исторически преглед. София, 1953. № 5;
 Мещерский А. П. П. М. Б.: Библиогр. очерк. 1953. (Один экземпляр рукописи хранится в ИРЛИ (Пушкинском доме) РАН, другой остался в Болгарии и опубликован: http://savedarchives.net/ru )
 Каганович Б. С. П. М. Бицилли как литературовед // Studia Slavica. Будапешт. 1988. Т. 34;
 Галчева Т. Н. П. М. Бицилли — опыт возвращения // Бицилли П. М. Избранное. Историко-культурологические работы. София: Издателство на Министерство на отбраната «Св. Георги Победоносец»; Университетско издателство «Марин Дринов». 1993, С. 7-40. http://savedarchives.net/ru/article/pmbicilli-opyt-vozvrashteniia
 Каганович Б. С. П. М. Бицилли как историк культуры // Одиссей, 1993. М., 1994.
 Нерознак В. П. Петр Бицилли — ещё одно возвращение на родину. 1994.
 Шумейко Д. А. Публикации П. М. Бицилли на страницах «Известий Одесского библиографического общества» // Записки історичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 1999. — Вип. 10. — С. 51-58.
 Васильева М. А. Путь интуиции // Бицилли П. М. Трагедия русской культуры: Исследования, статьи, рецензии. М.: Русский путь, 2000. С. 5—28.
 Ашу­ро­ва Н. И. П. М. Би­цил­ли. Томск, 2004.
 Бирман М. А. П. М. Бицилли (1879—1953). Штрихи к портрету ученого // П. М. Бицилли. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006. — С. 633—712.
 Клюев А. И., Свешников А. В. П. М. Бицилли и петербургская школа медиевистики (вместо предисловия) // Средние века. — 2014. — Т. 75. — № 3-4. — С. 387—394.
 Галчева Т. Н., Голубович И. В. «Понемногу приспособляюсь к „независящим обстоятельствам“». П. М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции. София: Солнце, 2015. 320 с.
 Бирман М. А. П. М. Бицилли (1879—1953). Жизнь и творчество. М.: Водолей, 2018.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20151208125921/http://bitsilli.com/
 http://savedarchives.net/ru/article/bio-bibliografiia-profpmbicilli-chast-pervaia
 http://savedarchives.net/ru/article/bio-bibliografiia-profpmbicilli-chast-vtoraia
 http://savedarchives.net/ru/article/pmbicilli-opyt-vozvrashteniia
 http://savedarchives.net/ru/article/pisma-pmbicilli-k-akad-ivanu-duichevu
 Галина Петкова. ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ БИЦИЛЛИ
 Петр Михайлович Бицилли на ozon.ru
 ПРОФЕССОР ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ БИЦИЛЛИ В БОЛГАРИИ
 Бицилли Петр Михайлович на Индексе Имен

ренессансоведы
Историки Российской империи
Историки Болгарии
Литературоведы Российской империи
Литературоведы Болгарии
Историки XX века
Литературоведы русского зарубежья
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета
Преподаватели Софийского университета
Похороненные в Софии
Медиевисты XX века
Историки русской эмиграции
историки культуры